Praia Vermelha (Rio de Janeiro) — praia da Urca, município do Rio de Janeiro
 Praia Vermelha (Ilhabela) — praia em Ilhabela, estado de São Paulo
 Praia Vermelha do Norte — em Ubatuba, SP
Vermelha